Sistema para acesso ao IRC diretamente no navegador, sem a necessidade de ter o software mIRC ou similar instalado no computador, os mais utilizados hoje em dia usam a tecnologia Java, CGI:IRC, Perl ou em Ajax.

Ligações externas
 https://web.archive.org/web/20180508185313/http://www.redenorte.net/webirc/ WebIRC Brasileiro em CGI:IRC
 http://www.mibbit.com WebIRC em Ajax muito utilizado

IRC